Catena è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Catenacci, Catenaccio, Catenazzi, Catenazzo, Catenelli, Cateni, Catenino.

Origine e diffusione 
Il cognome è tipico dell'Italia centro-meridionale.

Potrebbe derivare da un toponimo o dal prenome Catena.

In Italia conta circa 1051 presenze.

La variante Cateni è toscana; Catenacci compare in Lombardia, Lazio, Abruzzo, nel barese e nel potentino; Catenaccio è romano; Catenazzi è varesotto e verbanese; Catenazzo è foggiano; Catenelli è di Roma; Catenino è napoletano.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani